Stonycreek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stonycreek Township (Cambria County, Pennsylvania)
 Stonycreek Township (Somerset County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Stony Creek Township
 Stoney Creek Township